Stephens steht für:

 Stephens, ein Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 Stephens (Automobilhersteller), britische Automobilhersteller
 Stephens Motor Car Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Kurzform von Alexander Stephen and Sons, schottisches Schiffbauunternehmen
 Mount Stephens, Berg im Queen Elizabeth Land, Antarktika

Stephens ist der Name folgender Orte:
 Stephens Island (Neuseeland)
 Stephens Island (Torres Strait)
 Stephens Island (Kanada)

in den Vereinigten Staaten:
 Stephens (Arkansas)
 Stephens (Georgia)
 Stephens (Kentucky)
 Stephens (Missouri)
 Stephens (Oregon)
 Stephens (Tennessee)
 Stephens (Virginia)
 Stephens City (Virginia)
 Stephens Crossroads (North Carolina)
 Stephens Fort (Virginia)

Siehe auch:
 Stefens
 Steffens
 Stevens